Гартленд — поняття з галузі геополітичної концепції МакКіндера.
 Гартленд — місто в окрузі Фріборн, штат Міннесота.
 Гартленд — футбольний клуб в Африці.